

Persone
 Andy Mulligan (1966) – scrittore britannico
 Blackjack Mulligan, pseudonimo di Robert Jack Windham (1942-2016) – wrestler statunitense
 Carey Mulligan (1985) – attrice britannica
 David Mulligan, detto Dave (1982) – ex calciatore neozelandese, di ruolo difensore
 Gerry Mulligan (1927-1996) – sassofonista, compositore e arrangiatore statunitense
 Martin Mulligan, conosciuto come Marty (1940) – ex tennista australiano
 Paddy Mulligan (1945) – allenatore di calcio ed ex calciatore irlandese, di ruolo difensore
 Richard Mulligan (1932-2000) – attore statunitense
 Robert Mulligan (1925-2008) – regista statunitense
 Sam Mulligan (1997) – sciatore alpino canadese

Altro
 La famiglia Mulligan (Mulligan's Stew) – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1977
 Patrick Mulligan, vero nome di Toxin – personaggio dei fumetti della Marvel Comics

Pagine correlate
 Top Sergeant Mulligan